У́лица Револю́ции — название улиц в различных населённых пунктах ряда стран.

Россия 
 Улица Революции — улица в Арзамасе.
 Улица Революции — улица в Артёме.
 Улица Революции — улица в Архангельске.
 Улица Революции — улица в Ачинске.
 Улица Революции — улица в Бийске.
 Улица Революции — улица во Владикавказе.
 В Дзержинске:
 Улица Революции.
 Улица Революции — улица в посёлке Колодкино.
 Улица Революции — улица в Дрезне.
 Улица Революции — улица в Екатеринбурге.
 Улица Революции — прежнее (до 2005 г.) название улицы Наки Исанбета в Казани.
 Улица Революции — улица в Канске.
 Улица Революции — улица в Кирово-Чепецке.
 Улица Революции — улица в Киселёвске.
 Улица Революции — улица в Кисловодске.
 Улица Революции — улица в Климовске.
 Улица Революции — улица в посёлке Краснооктябрьском города Волжского.
 Улица Революции — улица в Красноярске.
 Улица Революции — улица в Майкопе.
 Улица Революции — улица в Новосибирске.
 Улица Революции — прежнее название Троицкой улицы в Новочеркасске.
 Улица Революции — улица в Орле.
 Улица Революции — улица в Перми.
 Улица Революции — улица в Прокопьевске.
 Улица Революции — прежнее (в 1919—1993 гг.) название Малой улицы в Пушкине (Санкт-Петербург).
 Улица Революции — улица в Раменском.
 Улица Революции — улица во Ржеве.
 Улица Революции — улица в Рязани.
 Улица Революции — улица в Северске.
 Улица Революции — улица в Серпухове.
 Улица Революции — улица в Солнечногорске.
 Улица Революции — улица в Сочи.
 Улица Революции — улица в Туле.
 Улица Революции — улица в Тюмени.
 Улица Революции — улица в Хабаровске.
 Улица Революции — улица в Яранске.

Крым 
 Улица Революции — улица в Алупке.
 Улица Революции — улица в Евпатории.
 Улица Революции — улица в Керчи.
 Улица Революции — улица в Саках.

Украина 
 Улица Революции — улица в Буче.
 Улица Революции — улица в Донецке.
 Улица Революции — улица в Ирпене.
 Улица Революции — прежнее название Институтской улицы в Киеве.
 Улица Революции — улица в Краматорске.
 Улица Революции — улица в Мерефе.
 Улица Революции — прежнее название Куликовского спуска в Харькове.

Чехия 
 Улица Революции — улица в Праге.

См. также 

 Улица Революции 1905 года
 Улица Борцов Революции
 Улица Вождей Революции — улица в Нижнем Новгороде
 Улица Волна Революции — улица в Новошахтинске Ростовской области
 Улица Героев Революции
 Улица Жертв Революции
 Улица Кадров Революции — улица в Ногинске Московской области
 Улица Маяк Революции — улица в Донецке
 Улица Обороны Революции — улица в Воронеже
 Улица Октябрьской Революции
 Улица Страж Революции — улица в Нижнем Новгороде
 Улица Февральской Революции
 Улица Революционеров
 Улица Восстания
 Революционная улица
 Проспект Революции
 Переулок Революции
 Шоссе Революции
 Площадь Революции